Tammaro – nome proprio di persona italiano maschile
Tammaro – fiume dell'Italia meridionale
Tammaro – vescovo nordafricano venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Tony Tammaro – cantautore italiano

Pagine correlate
 Tamaro